Große Burg steht für
 Grube Große Burg, Bergwerk in Neunkirchen im Kreis Siegen-Wittgenstein 
 Große Burg (Kleinbüllesheim), Euskirchen Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Großburg
 Großburgk